Název Annaberg může označovat:

 Annaberg-Buchholz – hornické město v německém Sasku
 Annaberg-Lungötz – obec v rakouském Salcbursku
 Annaberg (Dolní Rakousy) – obec v Dolních Rakousích
 Annaberg – horské sedlo v Dolních Rakousích
 Chałupki – obec ve Slezském vojvodství v Polsku
 Hora Svaté Anny (Góra Świętej Anny) – obec v Opolském vojvodství v Polsku
 Bitva u Annabergu
 Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Anenský vrch (Šluknovská pahorkatina) – kopec ve Šluknovské pahorkatině
 Annaberg (Annín), zaniklá osada obce Kobylá nad Vidnavkou v okrese Jeseník